Il singolare  dello  St. Petersburg Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Marin Čilić era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.
In finale Martin Kližan ha sconfitto Fabio Fognini per 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Michail Južnyj (semifinale)
  Denis Istomin (primo turno)
  Martin Kližan (Campione)
  Fabio Fognini (finale)

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Guillermo García López (quarti di finale)
  Jürgen Zopp (Secondo turno, ritirato)

Qualificati

  Andrej Kumancov (primo turno, ritirato)
  Nikolai Fidirko (primo turno)

  Andrej Vasilevskij (primo turno)
  Sergey Betov (primo turno)

Wildcard

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Michail Elgin (primo turno)

  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

St. Petersburg Open 2012
ATP World Tour 2012